Palmeira, puede hacer referencia a:

Lugares

Brasil 

 Palmeira (Paraná), municipio de Paraná.
 Palmeira (Santa Catarina), municipio de Santa Catarina.
 Palmeira das Missões, municipio de Río Grande del Sur.
 Palmeira d'Oeste, municipio de São Paulo.
 Palmeira do Piauí, municipio de Piauí.
 Palmeiras de Goiás, municipio de Goiás.
 Palmeiras do Tocantins, municipio de Tocantins.
 Nova Palmeira, municipio de Paraíba.
 Río Palmeira (Río Grande del Sur), río de Río Grande del Sur.
 Três Palmeiras, municipio de Río Grande del Sur.

España 

 Palmeira (La Coruña), parroquia y lugar de Ribeira, La Coruña.

Portugal 

 Palmeira (Braga), freguesia de Braga.
 Palmeira (Santo Tirso), antigua freguesia de Santo Tirso.
 Palmeira de Faro, antigua freguesia de Esposende, Braga.
 Palmeira de Faro e Curvos, freguesia de Esposende, Braga.
 Leça da Palmeira, antigua freguesia de Matosinhos, Oporto.

Deportes 

 Palmeiras do Nordeste, club de fútbol de Bahía, Brasil.
 Sociedade Esportiva Palmeiras, club de deportivo de São Paulo, Brasil.